Futbolo klubas Kauno Žalgiris ali na kratko Kauno Žalgiris je litovski nogometni klub iz mesta Kaunas. Ustanovljen je bil leta 2004 in aktualno igra v 1. litovski nogometni ligi.

Uspehi

A lyga:
2.mesto : 2022
3.mesto : 2020, 2021

Uvrstitve

Barve

Moštvo sezone  2023 
Podatki z dne 11. marecja 2023.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

 
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

 

 
 
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 
  Ignas Dedura
  Dominykas Galkevičius

Sklici

Zunanje povezave
 Uradna spletna stran (LT)
 A lyga oficial  (LT)
 Globalsportsarchive

Kauno Žalgiris
Šport v Kaunasu
Kauno Žalgiris